Le Championnat de squash du British Open masculin 2022 est l'édition 2022 du British Open qui se déroule au KCOM Stadium à Kingston upon Hull du 28 mars au 3 avril 2022. 

Le tableau comporte 48 joueurs dont 8 têtes de série. Une wild card est octroyée à Nick Wall et Sam Todd.

Le 2e tour voit l'entrée dans le tournoi avec l'élimination de Mohamed El Shorbagy, triple vainqueur du tournoi, par le champion d'Europe Raphael Kandra, et celle de Joel Makin par l'ancien vainqueur Miguel Ángel Rodríguez.

La finale est une revanche de l'année précédente et Paul Coll l'emporte à nouveau face à Ali Farag.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

masculin 2022
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2022
Sport en mars 2022
Sport en avril 2022
PSA World Series 2022